Esistono due comuni francesi con questo nome

Hargicourt – Aisne
Hargicourt – Somme